80-ият южен паралел или 80° южна ширина e паралел, който се намира на 80° южно от екваториалната равнина. От началния меридиан на изток прекосява Източна Антарктида, Тихия океан, Западна Антарктида, Атлантическия океан и Антарктида|Източна Антарктида.

с080-и южен паралел